Heckenroth ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Heckenroth (1867–1951), preußischer Politiker und evangelisch-lutherischer Pfarrer
 René Heckenroth (1921–2014), französischer Jurist, Verwaltungsbeamter und Präfekt